«Отечественная война и русское общество» (ОВИРО) — энциклопедическое издание в семи томах по истории Отечественной войны 1812 года, изданное в 1911 году к столетнему юбилею событий 1812 года товариществом И. Д. Сытина в Москве.

ОВИРО составлено под общей редакцией Исторической Комиссии ОРТЗ, возглавлявшейся А. К. Дживелеговым, С. П. Мельгуновым и В. И. Пичетой; в том же году Историческая Комиссия ОРТЗ также выпустила шеститомник «Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем» (к 50-летию крестьянской реформы 1861 года).

Среди авторов статей и редакторов разделов ОВИРО — К. А. Военский, М. В. Довнар-Запольский, И. М. Катаев, Б. М. Колюбакин, Н. П. Михневич, В. И. Семевский.

Описание 
Семитомное издание - одно из самых известных среди «юбилейных» изданий Товарищества И. Д. Сытина 1910-х годов. По воспоминаниям самого Сытина («Жизнь для книги»): 

В редакционной статье также выделялась «крестьянская» тема:

Видео 
Видеообзор семитомника на YouTube

Ссылки 
 Текст издания (I—IV тома) на www.museum.ru
 Отечественная война и русское общество (1911—1912 годы)

Книги по алфавиту
Многотомные издания
Исторические справочные издания